Міста Любуського воєводства Польщі. Населення на 31 грудня 2018 року.

Примітки 

Л